Majors (literalmente, en inglés, «los/las mayores» o «los/las más fuertes») puede referirse a:

 Las majors, las cinco principales compañías productoras de películas del mundo, todas ellas situadas en Hollywood (Los Ángeles, Estados Unidos);
 Las majors (o major labels), las tres principales casas discográficas del mundo, así llamadas en imitación de las majors del cine;
 Major, una serie de anime de televisión, creada por Takuya Mitsuda y emitida por primera vez en televisión en noviembre de 2004;
 Major League Soccer, la primera división de fútbol en Estados Unidos;
 Major League Baseball, las Grandes Ligas de Béisbol en Estados Unidos;
 Torneos majors, los cuatro torneos más importantes del circuito masculino de golf;
 En el tenis también suele denominarse majors a los cuatro torneos más importantes. Aunque en este caso predomina la expresión Grand Slam.